Бильтин ():

 Бильтин — департамент региона Вади-Фера, Чад;
 Бильтин — город Чада, административный центр одноимённого департамента.
 Бильтин — прежнее название (до 2002 года) региона Вади-Фера.
 Бильтин (также амданг) — один из двух фурских языков, относящихся к нило-сахарской макросемье.